Патри́кий — парусный фрегат Российского императорского флота. 44-пушечный фрегат типа «Спешный». Заложен 18 февраля 1818 на Соломбальской верфи. Строитель A. M. Курочкин. Спущен 31 июля 1819, в личном присутствии императора Александра I, вошел в состав Балтийского флота.

Основные характеристики 
 Водоизмещение = около 1950 т;
 Длина по верхней палубе = 48,6 м;
 Ширина по мидель-шпангоуту = 12,7 м;
 Осадка = 3,9 м;
 Арт. вооружение = 44 ор. (24-фн — по штату);
 Экипаж = 340/430 человек.

Служба 
 В 1820 в составе отряда перешел из Архангельска в Кронштадт.
 В 1823 и 1825 в составе эскадр находился в практических плаваниях в Балтийском море.
 В 1826 в составе эскадры адмирала Р. В. Кроуна ходил в практическое плавание в Северное море до Доггер-банки.
 Разобран в 1827 в Кронштадте.

Командиры:
 И. Г. Бачманов (1819—1820);
 П. А. Караулов (1823);
 Г. И. Платер (1825);
 П. И. Тыртов (1826).

См. также 
 Парусные фрегаты типа «Спешный»
 Список русских парусных фрегатов
 Ранг в парусном военно-морском флоте.
 Калибр.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Парусные фрегаты Балтийского флота Российской империи
Корабли, построенные Архангельским адмиралтейством